Коркмасовка — название населённых пунктов в России:

 Коркмасовка — до 1937 г. название села Богатырёвка в городском округе город Махачкала республики Дагестан.
 Коркмасовка — до 1938 г. название села Тотурбийкала в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Коркмасовка — до 1937 г. название остановочного пункта Богатырёво Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.

См. также 
 Ново-Коркмасовка